Tachysphex (, от  «проворная оса») — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Larrini). Более 400 видов.

Распространение 
Всесветное. В Европе около 50 видов. Для СССР указывалось 66 видов.
В Палеарктике 136 видов, в России 38 видов.

Описание 
Переднеспинка и среднеспинка отделённые в профиль перехватом, не образуют одной правильной дуги. Задние глазки короткие, расстояние от них до переднего глазка больше, чем расстояние между ними или равное ему. Гнездятся в земле, ловят саранчёвых, сверчков, кузнечиков, саранчёвых, таракнов, богомолов.

Систематика 
Более 400 видов (триба Larrini).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bohart, R.M. & Menke, A.S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. Berkeley : Univ. California Press ix 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых